Тарница — гора в массиве  Гринявы (Украинские Карпаты). Расположена в пределах Верховинского района  Ивано-Франковской области, юго-западнее села Пробойновка.

Высота 1553,2 м (по другим данным — 1558 м). Гора с плоской незалисненою вершиной. Западные и восточные склоны крутые, южный переходит в короткий пологий хребет, который простирается до соседней горы — Бабы Людовой (1581,7 м).

Источники 
 Гора Тарниця

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины